Nubar ist der Name folgender Personen:

 Nubar Terziyan (Nubar Alyanak; 1909–1994), türkischer Schauspieler armenischer Abstammung
 Nubar Pascha (Boghos Nubar Pascha; 1825–1899), ägyptischer Politiker armenischer Abstammung
 Boghos Nubar Pascha (1851–1930), ägyptisch-armenischer Diplomat und Politiker